Марија Комнина (грчки: Μαρία Κομνηνή; март 1152 - јул 1182), била је најстарија ћерка византијског цара Манојла I Комнина (1143-1180). Носила је титулу "порфирогените", односно "рођене у пурпуру.

Биографија 
Марија је била ћерка цара Манојла и његове прве жене, Берте од Зулцбаха. Рођена је марта 1152. године у цариградској палати те је имала право на надимак "порфирогенита". Године 1163. одређена је за жену угарског краља Беле III. Не очекујући мушке потомке, Манојло је био спреман да Белу именује наследником. Доделио му је деспотско достојанство. Бела је понео византијско име "Алексије". Међутим, Манојло је 1169. године родио сина Алексија те су ови планови пропали. Марија је потом одређена за супругу Вилијама II Сицилијанског, али је Манојло одустао и од овог брака. Коначно, Марија се 1179. године удала за Рајнера од Монферата који је променио име у Јован и понео титулу цезара.

Након Манојлове смрти, Рајнер и Марија су повели борбу против Маријине маћехе, царице Марије од Антиохије, која је владала као регент свог малолетног сина Алексија. Немири који су избили против царичиног регентства охрабрили су Марију и Рајнера да покушају са побуном. Побуна, међутим, није успела. Марија и Рајнер су отровани убрзо након ступања Андроника Комнина на власт.

Породично стабло

Извори 
 Choniates, Niketas, Historia, ed. J.-L. Van Dieten, 2 vols., Berlin and New York, 1975; trans. as O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniates, by H.J. Magoulias, Detroit; Wayne State University Press, 1984.
 Garland, Lynda, & Stone, Andrew, " Maria Porphyrogenita, daughter of Manuel I Comnenus"] De Imperatoribus Romanis

Рођени 1152.
Умрли 1182.
Крсташи
Династија Комнина